Hoschke ist der Familienname folgender Personen: 

 Heinrich Hoschke (1811–1861), deutscher Lehrer, Autor und Politiker
 Rebecca Hoschke, australische Triathlon-Sportlerin
 Wolfram Hoschke, Bezirksvorsitzender Karl-Marx-Stadt der NDPD